Grand Central by Scandic är ett Scandic-hotell beläget vid korsningen Vasagatan/Kungsgatan i det Lundbergska huset i Stockholm, i samma kvarter som Vasateatern och tvärs över Kungsgatan från Oscarsteatern och Casino Cosmopol.

Källor

Hotell i Stockholm